Utzenbach ist ein Gewässername:

 Utzenbach (Fliegenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Fliegenbachs (zur Nassach) bei Unterberken, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Utzenbach (Heinzlbach), rechter Oberlauf des Heinzlbachs (zum Regen) bis Heinzlmühl, Gemeinde Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Utzenbach (Wiedenbach), linker Zufluss des Wiedenbachs (zur Wiese) zwischen dessen Zinken Königshütte und Utzenfeld, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Utenbach